Schellhammer 

 bezeichnet eine besondere Form des Setzhammers, siehe Schellhammer (Werkzeug)

Schellhammer oder Schelhammer ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Schellhammer (* 1977), deutsche Kulturphilosophin
 Christoph Schelhammer (1620–1651), deutscher Mediziner
 David (I) Schelhammer (1629–1693), Bibliothekar
 Diederich Schelhammer (1617–1690), deutscher Kaufmann und Politiker 
 Günther Christoph Schelhammer (auch: Schellhammer; 1649–1716), Mediziner und Professor
 Horst Schellhammer (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Johann Schellhammer (auch: Schelhammer; 1540–1620), deutscher lutherischer Theologe
 Kurt Schellhammer (* 1935), deutscher Rechtswissenschaftler
 Maria Sophia Schellhammer (1647–1719), deutsche Kochbuchautorin und Übersetzerin
 Pia Schellhammer (* 1985), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Roland Schellhammer (* 1963), deutscher Karateka

Siehe auch:
 Bankhaus Schelhammer & Schattera, österreichische Privatbank